40-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 9 мая 1954 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1954.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт